La prima gara della serie dei Campionati mondiali di triathlon del 2016 si è tenuta ad Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti in data 5-6 marzo 2016.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2016
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2016

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive ad Abu Dhabi
Triathlon nel 2016